Лос Ратонес има више значења:

 Лос Ратонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ратонес (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику